Beleg van Geertruidenberg (1351-1352) tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Beleg van Geertruidenberg (1420) tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, (het beleg vond in de herfst plaats en duurde negen weken)
Inname van Geertruidenberg (1489) tijdens de Jonker Fransenoorlog
Inname van Geertruidenberg (1573) de Geuzen nemen de stad in.
Beleg van Geertruidenberg (1588) tijdens de Tachtigjarige Oorlog
Beleg van Geertruidenberg (1593) tijdens de Tachtigjarige Oorlog
Beleg van Geertruidenberg (1595) tijdens de Tachtigjarige Oorlog
Inname van Geertruidenberg (1793) in februari 1793 tijdens de Patriottentijd.